Oberschwaben (pol. Górna Szwabia) – kraina historyczna w Niemczech

Zobacz też:
 Bodensee-Oberschwaben